Gänsegurgel steht für:
 Gänsegurgel, Luftröhre der Gänse
 Gänsegurgel oder Schlangenkette, siehe Kette (Schmuck)
 Gänsegurgel, volkstümlicher Name für schmale Straßen oder Wege wie die Weimarer Gänsegurgel
 Gänsegurgel, Schlauch für das Gerät zur Beatmung von Patienten